Polidectes pode se referir a:

 Polidectes ou Polidecto - rei mitológico da ilha de Sérifo, morto pelo heroi Perseu por abusar de sua mãe, Dânae
 Polidectes de Esparta - rei semi-mitológico de Esparta, da dinastia euripôntida

Desambiguação